Monique Séka, cantant ivoriana.
 Seka (actriu), actriu pornogràfica estatunidenca.
 Seka Aleksić, cantant serbo-bosniana.
 Şekä, un nan de la mitologia tàtar.
 SEKA (petrolera), una empresa petroliera.
 Districte de Seka, un districte (amphoe) a la província de Bueng Kan, Tailàndia.
 Seka (Tailàndia), subdistricte al districte de Seka.
 Seka (Etiòpia).
 Seka o Hsekiu, antic rei egipci predinàstic.